Aleksandr Pietrow (1794-1863) – rosyjski szachista
 Aleksandr Pietrow (1876-1941) – rosyjski zapaśnik, olimpijczyk
 Aleksandr Pietrow (1893-1942) – rosyjski piłkarz
 Aleksandr Pietrow (1925-1972) – rosyjski piłkarz
 Aleksandr Pietrow (1939-2001) – rosyjski koszykarz, medalista olimpijski
 Aleksandr Pietrow (ur. 1957) – rosyjski reżyser filmów animowanych
 Aleksandr Pietrow (ur. 1984) – rosyjski piłkarz
 Aleksandr Pietrow (ur. 1986) – rosyjski lekkoatleta
 Aleksandr Pietrow (ur. 1987) – rosyjski siatkarz
 Aleksandr Pietrow (ur. 1999) – rosyjski łyżwiarz

Zobacz też